Sauk River ist der Name mehrerer Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Sauk River (Coldwater River), Nebenfluss des Coldwater River im Bundesstaat Michigan
 Sauk River (Mississippi River), Nebenfluss des Mississippi River im Bundesstaat Minnesota
 Sauk River (Skagit River), Nebenfluss des Skagit River im Bundesstaat Washington